Staaken bezeichnet
 den Berliner Ortsteil Berlin-Staaken
 die ehemalige DDR-Gemeinde Staaken (DDR)
 das Flugzeug Zeppelin (Staaken) R.VI
 Gartenstadt Staaken

Siehe auch:
 Staken